Langenhagen – dzielnica miasta Duderstadt
 Langenhagen – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w Regionie Hanower